Las siglas ACA pueden hacer referencia a:
 Academia de Ciencias Aeronáuticas, institución académica de Chile.
 Academia del Cine Aragonés, organización española para el fomento de la cinematografía.
 Aca Larentia, personaje de la mitología romana.
 Acción Católica Argentina, institución exclusivamente de laicos que mantiene la misión de la Iglesia Católica, que es la de evangelizar.
 Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez, por su código IATA.
 Affordable Care Act, nombre original en inglés de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Estados Unidos), conocida también como Obamacare.
 Agencia Catalana del Agua, Una empresa pública encargada de ejecutar la política del gobierno catalán en materia de aguas
 Agrupación Campesina Armada, grupo terrorista del Paraguay.
 Air Canadá, por su código OACI.
 Anticuerpos anticentrómeros
 Archivo de la Corona de Aragón, archivo histórico español con sede en Barcelona.
 Asociación Cinematográfica de América, también llamada Motion Picture Association of America (MPAA), asociación sin ánimo de lucro fundada en 1974.
 Automóvil Club Argentino, organización que brinda todo tipo de asistencia al viajero (auxilio mecánico, cartografía, hospedaje…).
 Autoridad de Certificación de la Abogacía, prestador privado de servicios de certificación electrónica.
 Crédit Agricole, un banco francés, por su código en bolsa.
 Fundación ACA, una fundación musical.

Siglas